«В ожидании выдоха» () — американский кинофильм, режиссёрский дебют Фореста Уитакера, снятый по одноимённому роману Терри Макмиллан, которая также написала сценарий. Главные роли в фильме исполнили Уитни Хьюстон, Анджела Бассетт, Лела Рошон и Лоретта Дивайн.

Вышедший в декабре 1995 года, «В ожидании выдоха» стал неожиданно коммерческим хитом, а Los Angeles Times назвал его «Социальным феноменом», имея полностью афро-американский актёрский состав. Фильм дебютировал в прокате с первого места и в итоге собрал $81 452 156. Все четыре актрисы были номинированы на NAACP Image Award в категория за «Лучшую женскую роль» (победила Бассетт) и «Лучшую женскую роль второго плана» (Дивайн), а сам фильм выиграл основную награду и приз на лучший саундтрек. Рошон также номинировалась на MTV Movie Award за лучший прорыв года.

Спустя годы после выхода фильма ходили разговоры о сиквеле. В 2011 году Бассетт подтвердила, что сиквел находится в разработке и все четыре главные актрисы подписались на участие в нём. После смерти Хьюстон в феврале 2012 года 20th Century Fox охладил интерес к сиквелу. В 2015 году Терри Макмиллан выразила мысль, что Хьюстон может заменить Виола Дэвис.

Синопсис 
«В ожидании выдоха» рассказывает историю о четырёх афро-американских женщинах и их прохождении через сложные жизненные этапы. Саванна является успешным телевизионным продюсером и мечтает, что в один прекрасный день её женатый любовник оставит жену ради неё. Бернадин, напротив, отказалась от собственных амбиций и карьеры в пользу материнства и замужества, однако её муж бросает её ради белой женщины. Робин — могущественный директор компании, которая является любовницей женатого мужчины. Глория является владелицей салона красоты и матерью-одиночкой, после того, как её муж совершил каминг-аут как гей.

Актёры и персонажи 
 Уитни Хьюстон — Саванна Джексон
 Анджела Бассетт — Бернадин Харрис
 Лела Рошон — Робин Стокс
 Лоретта Дивайн — Глория Мэтьюз
 Грегори Хайнс — Марвин Кинг
 Деннис Хэйсберт — Кеннет Докинз
 Майкелти Уильямсон — Трой
 Майкл Бич — Джон Харрис
 Джанкарло Эспозито — Дэвид Мэтьюз
 Дональд Фэйсон — Тарик Мэтьюз
 Леон — Рассел
 Уэнделл Пирс — Майкл Давенпорт

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильмы на английском языке
Трагикомедийные фильмы США
Фильмы-мелодрамы США
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы 20th Century Studios